Stati Uniti d'America
Castine – città della Contea di Hancock, Maine
Castine – villaggio della Contea di Darke, Ohio